

Comunicazione 
 Smile o Smiley – rappresentazione stilizzata di un volto umano che sorride, più genericamente usato per indicare qualsiasi tipo di emoticon

Cinema 
 Smile – film del 1975 diretto da Michael Ritchie
 Smile – film del 2005 diretto da Jeffrey Kramer
 Smile – film del 2009 diretto da Francesco Gasperoni
 Smile – film del 2022 diretto da Parker Finn

Letteratura 
 Smile! – romanzo di Geraldine McCaughrean del 2004
 Smile – romanzo di Raina Telgemeier del 2010

Musica 
 Smile – gruppo musicale britannico
 Smile – colonna sonora del film Tempi moderni del 1936
 Smile – EP degli Wannadies del 1988
 SMiLE.dk – gruppo musicale svedese
 The Smile - gruppo musicale britannico

Album 
 SMiLE – album dei Beach Boys, cominciato nel 1966, inedito fino al 2011
 Smile – album di Laura Nyro del 1976
 Smile – album dei Ride del 1990
 Smile – album degli Jayhawks del 2000
 Smile – album dei Pillows del 2001
 Smile! – album di Vitas del 2002
 Smile – album di Lyle Lovett del 2003
 SMILE – album dei L'Arc~en~Ciel del 2004
 Brian Wilson Presents Smile – album di Brian Wilson del 2004
 Smile – album dei Boris del 2008
 Smile – album di Fiona Sit del 2008
 Smile – album di Mai Kuraki del 2017
 Smile – album di Simon Webbe del 2017
 Smile – album di Katy Perry del 2020

Singoli 
 Smile/L'estate di Laura – singolo di Pino Presti del 1975
 Smile – singolo di Gerry Scotti del 1987
 Smile – singolo dei Pearl Jam del 1996
 Smile – singolo di Scarface del 1997
 Smile – singolo dei Lonestar del 1999
 Smile – singolo di Vitamin C del 1999
 Smile – singolo di DJ Ross del 2003
 Smile – singolo di G-Unit del 2004
 Smile – singolo di David Gilmour del 2006
 Smile – singolo di Lily Allen del 2006
 Smile – singolo di Jibbs del 2007
 Smile – singolo di Avril Lavigne del 2011
 Smile – singolo degli R5 del 2014
 Smile – singolo degli Sheppard del 2014
 Smile – singolo di Emma Drobná del 2016
 Smile – singolo dei Tesseract del 2017
 Smile – singolo di Katy Perry del 2020
 Smile – singolo di Juice Wrld e The Weeknd del 2020

Riviste 
 SMILE – rivista internazionale
 Smile – rivista per ragazze adolescenti pubblicata dal 1998 al 2002
 SmileTV – canale televisivo britannico

Teatro 
 Smile – musical di Broadway del 1986, basato sull'omonimo film del 1975

Televisione 
 Smile – programma televisivo
 Smile – serie televisiva giapponese

Trasporti 
 SMILE – treno ad alta velocità prodotto da Stadler
 SmILE – automobile ecologica disegnata per Greenpeace nel 1996

Altro 
 Smile – programma per computer Macintosh
 SMILE (small incision lenticule extraction) – tecnica di chirurgia refrattiva
 SMILE (solar wind magnetosphere ionosphere link explorer) – telescopio spaziale